Управляемые рекуррентные блоки (, GRU) — механизм вентилей для рекуррентных нейронных сетей, представленный в 2014 году. Было установлено, что его эффективность при решении задач моделирования музыкальных и речевых сигналов сопоставима с использованием долгой краткосрочной памяти (LSTM). По сравнению с LSTM у данного механизма меньше параметров, т.к. отсутствует выходной вентиль.

Архитектура 
 обозначает произведение Адамара.
. 

Переменные
 : входной вектор
 : выходной вектор
 : вектор вентиля обновления
 : вектор вентиля сброса
 ,  и : матрицы параметров и вектор

Функции активации
 : на основе сигмоиды.
 : на основе гиперболического тангенса.

См. также 
 Долгая краткосрочная память

Примечания 

Искусственные нейронные сети